Друзья-товарищи:
 «Друзья-товарищи» — мультипликационный фильм, снятый в 1951 году режиссёром Виктором Громовым по сценарию Льва Кассиля.
 «Друзья-товарищи» — художественный фильм режиссёра Валентина Павловского, снятый в 1959 году на Ялтинской киностудии.